Halicoides är ett släkte av kräftdjur. Halicoides ingår i familjen Pardaliscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Halicoides